Station Hov (Denemarken)
Station Hov (Noorwegen)